Сисигамбис — персидская царица, мать последнего царя династии Ахеменидов Дария III.
 (823) Сисигамбис — астероид главного пояса, открытый 31 марта 1916 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Гейдельберг.